Geertruida – forma olandese del nome proprio di persona italiano Geltrude
1267 Geertruida – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Gertrude
Gertrud (disambigua)